Onderdistrict in Indonesië
 Banyudono (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Banyudono (Dukun), een plaats in het regentschap Magelang in de provincie Midden-Java
 Banyudono (Kaliori), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Banyudono (Ngariboyo), een plaats in het regentschap Magetan in de provincie Oost-Java
 Banyudono (Ponorogo), een plaats in het regentschap Ponorogo in de provincie Oost-Java